Darko Lemajić (Servisch: Дарко Лемајић) (Belgrado, 20 augustus 1993) is een Servisch voetballer die sinds 2021 uitkomt voor KAA Gent.

Clubstatistieken

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van KAA Gent

Servisch voetballer